Der Biathlon-Weltcup 2000/01 sollte an neun Weltcuporten ausgetragen werden. Aufgrund von Schneemangel in Hochfilzen, Pokljuka und Osrblie wurden diese drei Weltcups nach Antholz verlegt. Somit fanden in Antholz vier Weltcupveranstaltungen statt. In die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Pokljuka ein.

Männer

Ergebnisse Männer

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Ergebnisse Frauen

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Weblinks 
 Saisonstatistiken bei Biathlonworld.com

Fußnoten 

Biathlonveranstaltung 2000
Biathlonveranstaltung 2001
Wintersport-Weltcup 2000/01
2000